Martin peut faire référence à :

Anthroponyme 
Le nom Martin peut être utilisé comme nom de personne ou pour désigner un personnage de fiction. Voir à ce sujet :
 Martin, un prénom masculin ;
 Martin, un nom de famille français. Il est le nom de famille le plus porté en France ;
 Martin, un pseudonyme utilisant Martin comme prénom ;
 Martin, un pseudonyme utilisant Martin comme nom de famille ;
 Saint Martin, un hagionyme porté par plusieurs saints du christianisme dont le plus célèbre est Martin de Tours ;
Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion Sainte Thérèse de Lisieux
 Martin, le nom donné aux élèves et anciens élèves des écoles de la Martinière.

Toponyme 

 
 
 La Lutz-Martin Farm, ferme américaine du comté de Summit, dans l'Ohio, inscrite au Registre national des lieux historiques.

Antarctique 
 Péninsule Martin.

Brésil 
 Trindade et Martin Vaz, une île au large du Brésil.

Croatie 
 Martin, une localité située dans la municipalité de Našice, comitat d'Osijek-Baranja.

Canada 
 Îles Martin, un groupe d'îles de l'archipel arctique canadien.

États-Unis 
 Martin, une ville du Dakota du Nord ;
 Martin, une ville du Dakota du Sud ;
 Martin, une ville située en Géorgie ;
 Martin, une ville située dans le Kentucky ;
 Martin, une ville située en Louisiane ;
 Martin, une ville du Tennessee ;
 Martin, une rivière d'Alaska, dans la région de recensement de Valdez-Cordova ;
 Lac Martin, un lac de Louisiane dans la région de Le Pont Breaux (Breaux Bridge) ;
 .

France 
 Any-Martin-Rieux, une commune de l'Aisne.
 Le cap Martin est le nom d’un cap du littoral de la Côte d’Azur situé sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
 Réez-Fosse-Martin est une commune située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France.
 Rioux-Martin, commune française, située dans le département de la Charente.
 Roquebrune-Cap-Martin, commune française des Alpes-Maritimes.

Royaume-Uni

Angleterre 
 Martin, village et une paroisse civile dans le Hampshire ;
 Martin, village et une paroisse civile situé dans le Kent.

Écosse 
 Martin, une île.

Slovaquie 
 Martin, une ville (anciennement Turčiansky Svätý Martin, c'est-à-dire Saint-Martin-de-Turiec).

Noms d'animaux et autres

Martin comme nom propre d'animal 
Plusieurs animaux domestiques ou familiers ont reçu le nom de Martin dans l'usage traditionnel français :
 L'âne ; proverbe : il y a plus d'un âne à la foire qui s'appelle Martin.
 L'ours. D'où entre autres :
 Le personnage de l'ours dans les albums Sylvain et Sylvette.
 L'enseigne d'un magasin de jouets, L'Ours Martin, à Boulogne-Billancourt.
 L'ours dans la série télévisée Franklin s’appelle Martin.
 Différents oiseaux
 Un martin est un oiseau.
 Le martin-pêcheur est un autre oiseau dont le cri ressemblant au rire humain (on l'appelle aussi l'oiseau rieur).

Martin comme nom propre d'objet 
Le nom de Martin a été donné en français à divers objets servant à frapper, sans doute par croisement avec le mot marteau :
 Martin-bâton est le nom traditionnel de la trique servant à corriger, ou du bâton employé pour mener le bétail. Son usage est attesté dès le Moyen Âge (Farce de Martin-Bâton qui rabat le caquet des femmes). On le trouve employé, entre autres, par Rabelais (Le Tiers Livre) et La Fontaine (L'Âne et le petit Chien, IV-5). Il en subsiste aujourd'hui le diminutif martinet, « fouet, chat à neuf queues », mais aussi « marteau-pilon ».
 Martin et Martine sont les jaquemarts de l'hôtel de ville de Cambrai, et frappent les heures avec des marteaux.

Titres d'œuvres d'art

Cinéma 
 Martin soldat est un film français réalisé par Michel Deville, sorti le .
 J.A. Martin photographe est un film québécois de Jean Beaudin produit en 1977.
 Martin, film réalisé par George A. Romero en 1977.
 Martin et Léa est un film français réalisé par Alain Cavalier, sorti en 1979.

Musique 
 Pauvre Martin est une chanson de Georges Brassens, créée en 1953.
 Martin est une chanson de La Grande Sophie, sortie en 2001.

Télévision 
 Dimanche Martin est un bloc de programmes d'émissions de télévision françaises.
 Martin, série télévisée américaine.

Théâtre 
 Le Prix Martin est une comédie en trois actes d'Eugène Labiche, en collaboration avec Émile Augier, créée au théâtre du Palais-Royal à Paris le .

Économie 
 Arthur Martin, marque d'électroménager française.
 C.F. Martin & Company, fabricant américain de guitares.
 JB Martin est une entreprise française datant de 1921 qui commercialise principalement des chaussures pour femmes.

Aéronautique 
 Glenn L. Martin Company est une société de construction aéronautique.
 Lockheed Martin est une société de construction aéronautique.
 Martin-Baker est une compagnie britannique, fondée en 1929, fabriquant des sièges éjectables

Automobile 
 Aston Martin est une marque anglaise d'automobile de luxe créée par Lionel Martin.
 Automobiles Martin est une entreprise de construction de cadres de motos et de voitures en kit créée par Georges Martin.

Humour 
 Martin and Lewis est un duo comique américain composé du chanteur Dean Martin et de l'humoriste Jerry Lewis.
 Dominic et Martin est un duo comique québécois.

Autres 
 
 Musée Baron-Martin, un musée d'art et d'histoire municipal de la ville de Gray en Haute-Saône, en Bourgogne-Franche-Comté.
 Un martin est une lourde plaque de pierre, qu'on manœuvre au moyen d'une poignée et qui sert à faire rouler le sable sur une surface à polir
 Disparition de la famille Martin, affaire criminelle américaine des années 1950.
 Prix Monroe-Martin, distinction en mathématiques appliquées.
 Martin est le nom donné par l'institut de météorologie allemand à la seconde tempête de fin décembre 1999.

Notes et références 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de pseudonyme